Paus Stefanus I, paus (254-257)
 Stefanus I van Iberië, prins van Iberië (ca. 590-627)
 Stefanus I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (886-893)
 Stefanus I van Hongarije, vorst der Magyaren en koning van Hongarije (997/1000-1038)
 Stefanus I van Champagne, graaf van Champagne en Meaux (995-1021)
 Stefanus I van Kroatië, koning van Kroatië (1030-1058)
 Stefanus I van Bourgondië, graaf van Bourgondië (1097-1102)
 Stefanus I van Penthièvre, graaf van Penthièvre (1093-1120)
 Stephan I van Sancerre, graaf van Sancerre (1151-1190)
 Stefan Nemanja, grootžupan van Servië (1167-1196)
 Stefanus Báthory, vorst van Transsylvanië (1571-1575) en koning van Polen (1575-1586)
 Stefanus I van Beieren, hertog van Neder-Beieren (1290-1310)